Chełmno ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Chełmno, Kreisstadt (deutsch Culm/Kulm) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chełmno, ein Powiat in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Powiat Chełmiński  
 Chełmno (Landgemeinde), eigenständige Landgemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chełmno (Powiat Kolski) (auch Chełmno nad Nerem; 1940–1945 Kulmhof), Ort der Stadt-und-Land-Gemeinde Dąbie in der Woiwodschaft Großpolen
 Chełmno, NS-Vernichtungslager in Chełmno nad Nerem, siehe Vernichtungslager Kulmhof
 Chełmno (Pniewy) (Chelmno, 1939–1945 Hünenort), Ort der Stadt-und-Land-Gemeinde Pniewy in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Chełmno-Parcele